Franzen steht für:

 die einfache Koppelnavigation bei Privatpiloten in der Fliegersprache

Franzen ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Wilhelm Franzen (1718–1766), deutscher Philosoph und Hochschullehrer 
 Anton Franzen (1896–1968), deutscher Politiker und braunschweigischer Landesminister (NSDAP)
 Armin Franzen (* 1976), deutscher Kameramann
 August Franzen (1912–1972), deutscher katholischer Kirchenhistoriker und Priester des Erzbistums Köln
 Brigitte Franzen (* 1966), Kunsthistorikerin, Kuratorin und Museumsleiterin
 Bruno Franzen (1942–2017), Schweizer Unternehmer
 Camba Franzen (1920–1998), deutsches NS-Opfer 
 D. J. Franzen (* 1967), deutscher Schriftsteller
 Demian Franzen (* 1984), schweizerisch-australischer Skirennläufer
 Erich Franzen (1892–1961), deutscher Journalist und Schriftsteller 
 Friedrich Franzen (1893–1974), deutscher Pallottiner, Exerzitienmeister und Heimatschriftsteller
 Georg Franzen (* 1958), deutscher Psychotherapeut, Kunstpsychologe und Hochschullehrer
 Günter Franzen (* 1947), deutscher Gruppenanalytiker und Schriftsteller
 Hans Franzen (1935–1993), deutscher Sänger 
 Hartwig Franzen (1878–1923), deutscher Chemiker
 Heike Franzen (* 1964), deutsche Landespolitikerin (Schleswig-Holstein) (CDU)
 Hermann Franzen (1940–2019), deutscher Unternehmer und Lobbyist
 Hubertus Franzen (* 1934), deutscher Kulturmanager und Schriftsteller
 Ingrid Franzen (* 1947), deutsche Politikerin (SPD)
 Irma Franzen-Heinrichsdorff (1892–1983), deutsche Gartenbauinspektorin
 Isabelle Franzen-Reuter (* 1975), deutsche Biologin und Hochschullehrerin
 Jakob Franzen (1903–1988), deutscher Politiker (CDU)
 Jens Lorenz Franzen (1937–2018), deutscher Paläontologe
 Jonathan Franzen (* 1959), US-amerikanischer Schriftsteller
 Lais Franzen (* 1968), deutscher Artist und Jongleur
 Marie-Luise Franzen (* 1934), Bremer Bürgerschaftsabgeordnete (Grüne)
 Martin Franzen (* 1961), deutscher Jurist und Hochschullehrer an der Ludwig-Maximilians-Universität München
 Sven Franzen (* 1987), deutscher Handballmanager
 Till Franzen (* 1973), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Ulrich Franzen (1921–2012), deutsch-amerikanischer Architekt
 Volker Franzen (1924–?), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Werner Franzen (1928–2014), deutscher Bildhauer und Künstler 
 Winfried Franzen (* 1943), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Isabelle Franzen-Reuter (* 1975), deutsche Biologin und Hochschullehrerin

Franzen ist der Name folgender Orte:
 Franzen (Gemeinde Pölla), Katastralgemeinde  in Niederösterreich
 Wrząca (Kobylnica) in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Franzen, Kreis Schlawe/Pommern)
 Franzen (Wisconsin), Town im Marathon County

Franzen ist ein Namensbestandteil folgender Unternehmen:
 Franzen und Grosse, ehemaliger deutscher Verlag

Siehe auch:
 Frantzen
 Franzén
 Frandsen
 Fransen